Bharatheeya är ett släkte av svampar. Bharatheeya ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Bharatheeya